Andre Begemann e Tim Puetz hanno battuto in finale Jesse Huta Galung e Rameez Junaid 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Martin Emmrich /  Nicholas Monroe (primo turno)
 Johan Brunström /  Henri Kontinen (quarti di finale)

  Julian Knowle /  Michal Mertiňák (semifinali)
  Jesse Huta Galung /  Rameez Junaid (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heilbronner Neckarcup 2014